Raukkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Raukkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 745134-173582), sjö i Gällivare kommun,  (8,02 ha)
Raukkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 746815-172236), sjö i Gällivare kommun,  (5,07 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn